Andrzej Zieliński (1919–1996) – polski inżynier mechanik, konstruktor obrabiarek i układów hydraulicznych, wykładowca Politechniki Warszawskiej
 Andrzej Zieliński (1932–2005) – polski kierowca rajdowy i wyścigowy
 Andrzej Zieliński (ur. 1934) – polski inżynier, profesor nauk o łączności, minister łączności w rządach W. Pawlaka, J. Oleksego i W. Cimoszewicza
 Andrzej Zieliński (1936–2021) – polski lekkoatleta, wicemistrz olimpijski w sztafecie sprinterskiej w Tokio
 Andrzej Zieliński (1936–2008) – polski profesor filologii polskiej na Uniwersytecie w Mediolanie
 Andrzej Zieliński (ur. 1937) – polski wiolonczelista, minister kultury w rządzie J. Buzka (2001)
 Andrzej Zieliński (ur. 1939) – polski dziennikarz i pisarz historyczny
  (1939–2018) – polski prawnik specjalizujący się w postępowaniu cywilnym
 Andrzej Zieliński – polski prawnik specjalizujący się w prawie rolnym
 Andrzej Zieliński (ur. 1944) – polski muzyk, wokalista, członek zespołu Skaldowie
 Andrzej Zieliński (ur. 1947) – polski chemik
 Andrzej Zieliński (ur. 1955) – polski wicewojewoda
 Andrzej Zieliński, ps. „Słowik” (ur. 1960) – polski gangster, przywódca mafii pruszkowskiej
 Andrzej Zieliński (ur. 1961) – polski pułkownik Wojska Polskiego
 Andrzej Zieliński (ur. 1962) – polski aktor
 Andrzej Zieliński (ur. 1965) – polski muzyk członek zespołu Papa Dance i Ex-Dance
 Andrzej Zbigniew Zieliński (zm. 2016) – polski chirurg, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 Andrzej Zieliński (1938–2003) – polski fizyk
  (ur. 1945) – polski histolog, otolaryngolog, profesor nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi